
Termin -{ELC}- ima više značenja.

 -{ELC}-, -{CCL19}-, hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 19, je protein koji je kod ljudi kodiran -{CCL19}- genom. 
 -{ELC}-, Centar za rano obrazovanje (), je Britanski lanac prodavnica igračaka.